

Cinema 
 Second Sight – cortometraggio del 1911 diretto da Thomas H. Ince e Joseph W. Smiley
 Second Sight – cortometraggio del 1914 diretto da Ned Finley
 A.A.A. Detective chiaroveggente offresi (Second Sight) – film del 1989 diretto da Joel Zwick

Musica 
 Second Sight – album del 1997 di Kate St John

Televisione 
 Second Sight – serie televisiva britannica
 Second Sight – film per la televisione del 1999 diretto da Charles Beeson
 Second Sight – film per la televisione del 2007 diretto da Allan Harmon
 Second Sight – film per la televisione del 2013 diretto da Michael Cuesta
ll sogno di Nidell (Second Sight) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Videogiochi 
 Second Sight – videogioco del 2004